Ian Stuart est un nom pouvant désigner:

 (né en 1942), évêque anglican d'Australie
Ian Stuart (1957-1993), musicien, chanteur et nationaliste anglais
 (né en 1964), joueur de cricket sud-africain
 (né en 1967), designer britannique

Voir aussi
Ian Stuart, nom de plume du nouvelliste écossais Alistair MacLean (1922-1987)

Stuart, Ian